«Music for a Big Night Out» - шістнадцятого студійний альбом німецької групи Scooter. Виходу 2 листопада 2012, передує перший сингл "4 AM" на 7 вересня 2012 другий сингл "Army of Hardcore" був випущений в той же день, як в альбомі.

Трек-лист 
 Full Moon
 I'm a Raver, Baby
 Army of Hardcore
 4 A.M.
 No Way to Hide
 What Time Is Love?
 Overdose (Frazy)
 Talk About Your Life
 I Wish I Was
 Black Betty
 Too Much Silence
 Last Hippie Standing

iTunes Deluxe Edition бонус-треки
 Army of Hardcore (Extended Club Mix)
 4 A.M. (Picco Remix)
 4 A.M. (Clubstar UK Mix)
 4 A.M. (Music Video)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2012
Альбоми Scooter